Monđardion ima više značenja:
 Monđardion (Alesandrija)
 Monđardion (Đenova)